Steen Christiansen kan henvise til flere personer:

 Steen Christiansen (musiker) – medlem af Dodo & The Dodos
 Steen Christiansen (politiker) – borgmester fra 2010 i Albertslund